

Persone 
 Edgar F. Codd – informatico britannico
 George Codd – politico e avvocato statunitense

Altro 
 Bottiglia Codd – bottiglia per  bevande gassate con una biglia di vetro nel collo